Jamaica peut faire référence à :

Toponymes 

 Jamaïque en anglais
 Jamaica, quartier du Queens à New York, aux États-Unis.
 South Jamaica, quartier du Queens à New York, aux États-Unis.
 Jamaica Bay, baie des États-Unis située au sud-est de la ville de New York.
 Jamaica Plain, quartier de Boston, dans le Massachusetts, au Nord-Est des États-Unis.
 Jamaica, une ville du comté de Guthrie, en Iowa.
 Jamaica, une ville du comté de Windham, dans l'État du Vermont, aux États-Unis.
 Jamaica Beach, ville américaine de Jamaica Beach.

Musique 
 Jamaica, groupe français de musique electro rock.
 Jamaica All Stars, groupe de ska et reggae jamaïcain.
 Jamaica, Land We Love, hymne national de la Jamaïque.
 Made in Jamaica, album de remix es du DJ français Bob Sinclar.
 Once Upon A Time In Jamaica, album du groupe de reggae jamaïcain The Gladiators.
 Sledgehammer Dub In The Streets Of Jamaica, album de Niney The Observer sorti en 1976.

Transports 
 Air Jamaica, compagnie aérienne de la Jamaïque basée à Kingston.
 Jamaica Center – Parsons/Archer, une station souterraine du métro de New York.
 Jamaica – 179th Street, une station souterraine du métro de New York
 Jamaica, une station de correspondance entre les lignes 4 et 9 du métro de Mexico

Autres 
 HMS Jamaica (C44), croiseur léger de classe Crown Colony de la Royal Navy.
 Jamaica Blue Mountain, type de café obtenu à partir de caféiers.
 Made in Jamaica, film de Jérôme Laperrousaz, produit par Pascal Hérold.
 Jamaica International Invitational, meeting international d'athlétisme.
 Jamaica Constabulary Force, force de police de l'État insulaire de Jamaïque.
 Loxosceles jamaica, espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Sicariidae. 
 BMT Jamaica Line, ligne (au sens de tronçon du réseau) aérienne 
 Concert Smile Jamaica, concert historique organisé le , au National Heroes Park de Kingston en Jamaïque, auquel participèrent Bob Marley & the Wailers.
 The Jamaica Regiment, formation principale des troupes de l'armée de terre de la Jamaican Defence Force
 Fédération de Jamaïque de football, association regroupant les clubs de football de Jamaïque.
 Jamaica Stock Exchange Market Index, un indice boursier de la bourse de Kingston
 Jamaica, un jeu de société de Bruno Cathala, Sébastien Pauchon et Malcolm Braff publié en 2007 chez l'éditeur GameWorks.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre
Homonymie de bateaux